Chiaravallesi – abitanti di Chiaravalle Centrale
Chiaravallesi – abitanti di Chiaravalle